Horace Rice ha battuto in finale Harry Parker 6-3 6-4 6-4.

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Australasian Championships 1907